Лариса Тарханова-Чхеидзе (род. 7 февраля 1950 года, Тбилиси, Грузия) - Доктор искусствоведения (2008), член Национальной Академии Грузии (2009), ученый, исследователь грузинской хореографии, музыковед-теоретик, хореолог, педагог (предметы: фортепиано, сольфеджио, муз.литература, драматургия танцевальной музыки, история балета), писатель, поэт, переводчик.

Биография 
Родилась 7 февраля 1950 года в Тбилиси.

В 1970 году окончила Тбилисское 2 музыкальное училище им. З. Палиашвили по специальности муз. теоретические предметы и фортепиано. Закончила в 1995 с отличием университет при Национальной Академии Грузии по специальности хореология. Далее обучалась в аспирантуре при том же Университете (2005).

Педагогический стаж 36 лет: музыкальные студии (1970—2001),Тбилисское хореографическое училище им. Вахтанга Чабукиани (1980—2003)профессор на кафедре искусства УНИВЕРСИТЕТА Театра, музыки и кино, а также УНИВЕРСИТЕТА Культуры и искусства (2003—2006 г.)

Участница различных университетских научных конференций профессоров-педагогов.

Руководитель студенческих научных работ студентов-призеров (получивших первое место на Республиканском конкурсе студентов, и премию президента Грузии). Взрастила многое поколение учащихся и студентов, ставших музыкантами, артистами балета, солистами-исполнителями грузинских танцев, и прославивших страну в Грузии, России и за рубежом (в их числе Николай Цискаридзе, Натия Ломидзе и др.)

Участник Международных конференций: 2005, XII Международная конференция кавказоведов (кавказоведческие исследования); 2006, научно-практическая конференция «Украина-Грузия: исторических связи двух народов и двух культур»; 2014, Международная интердисциплинарная конференция «Пиросмани и грузинская культура».

Публикации 
научные статьи о художниках (Нико Пиросмани, Маци Хорава, Зураб Каландадзе), об искусстве грузинской хореографии (на грузинском, английском, русском и украинском языках) в различных грузинских и зарубежных сборниках научных трудов, каталогах и журналах (Грузии, Голландии, России, Украины, Азербайджана и др.), в Театральной энциклопедии Грузии (статьи о деятелях грузинского балета и народной хореографии: о хореографах, танцорах, педагогах и пр.).

 Сборник научных работ Тбил.гос.университета культуры и искусства им. Эквтиме Такаишвили, Тб., изд. «Мецниереба»: 1.ПЕСНЯ ПЕСНЕЙ. 2004, № 2, стр. 231—249. 2.ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ГРУЗИНСКИХ ВОИНСТВЕННЫХ ТАНЦЕВ И СИЛА ИХ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. 2005, № 3, стр.111-119.
 альманах «Кавказский вестник»: 1.Отражение законов симметрии в грузинской народной хореографии. Тбилиси, 2005, № 13, стр. 170—173.2.Танец «Ханджлури». Тбилиси, 2006, № 15, стр. 269—275.
 Журнал Кавказоведение (Институт языкознания Российской Академии наук), Москва, изд. «Академия»: 1.У истоков грузинского народного танца, 2005, № 7, стр.82-95. 2.Немного из истории вечеров-концертов груз. народного фольклора. 2005,№ 7, 96 — 108. 3.Народная хореография, как отражение и средство передачи информации, и объект восприятия. 2005, № 8, стр.115-126. 4.Танец «Мхедрули». 2006, № 11, стр. 93-98.
 Сборник материалов научно-практической конференции «Украина — Грузия: взаимосвязи двух народов и двух культур». Открытие Мухранского моста в Тифлисе (на груз. и украинск. языках). 2006, стр. 52-64.
 «საძმო ტრაპეზი» (газета «Садзмо трапези») მურმან, მურმან, შენსა მზესა, შენი… ფუნჯი, მართლა ფუნჯი. № 1, июнь, 2006, стр. 6-7,"Мурман, Мурман, твое солнце, твоя кисть…"
 EUROPEAN ART DEVELOPMENTS (каталог). Портрет Зуры Каланда (на англ. языке), 2007.
 Журнал «Литература и искусство»(«ლიტერატურა და ხელოვნება»), Общие корни танцевального искусства грузинского и кавказских народов, (на груз. яз.),Тб., 2008, № 10, стр. 66-75.
 Сборник «Труды» Грузинского технического университета, приложение к журналу «Вестник» Академии образовательных наук Грузии. 1.О происхождении грузинской женской «Лезгинки», Тб., 2008, № 12, стр. 310—315.2.Танцы старого Тбилиси. Тб., 2009, № 1 (13), стр. 353—356.3.Грузинский воинственный танец «Хоруми», Тб. 2009 № 2(14), стр. 196—200.
 журнал «Ганатлеба» Грузинского технического университета
 «Грузинский народный танец на профессиональной сцене», 2012, № 2(5) стр. 29-33.
 электронный журнал «Амирани» Международного научно-исследовательского института кавказологии «Первоисточники грузинского народного танца в эпоху палеолита». 2010, № 22, стр. 51-61.
 «Ритм и танцевальная пластика в творчестве Пиросмани». 2012, № 24, стр. 144—152,
 Танцевальная песнь о любви «Картули», как символ духовности Грузии. 2014, № 25 2014, стр. 86 — 103. "Характерные особенности танца «Хоруми». 2014, № 25, стр. 104—112.
 электронный научный журнал «Кавказские корни», Национальной Академии Грузии
 «Народный танец в драматических и оперно-балетных спектаклях». № 1
 Сборник выступлений (докладов) Международной интердисциплинарной конференции «Пиросмани и грузинская культура»), «Ритм и танцевальная пластика в творчестве Пиросмани» (на груз. яз.).Тб., 2014, стр. 255—261. (Национальный исследовательский центр грузинской культуры и охраны памятников им. Георгия Чубинашвили)
 Сборник Грузины (Российская академия наук и Национальная академия наук Грузии, серия «Народы и культуры»). Духовная культура: Хореография, Москва. Наука, 2015, 640—649.
 Сборник Картвелеби (все о культуре и этносе грузин), «История развития грузинской хореографии» (на груз. яз.)., Вторая (2) универсальная десятка настольных книг (книга 18). Научный центр изучения и пропаганды истории, этнологии и религии. изд. Палитра, 2016, стр.553-560
 Михаил Хорава (Mikheil Khorava. альбом-каталог) Лариса Чхеидзе-Тарханова «Память сердца». изд. «Самшобло», 2016, стр.197-203
 Сборник Труды. Иване Джавахишвили — 140. «Вечный путь», «Об истории традиционных кавказских танцев» (на груз. яз.). Национальная академия наук Грузии, 2017, Тб., стр. 204—209.
Имеются публикации на сайтах Стихи.ру и Проза.ру, Юкоз.